Chiara Francini (née en 1979), comédienne italienne ;
 Eduino Francini (1925-1994), résistant italien ;
 Giovanni Francini (né en 1963), footballeur italien ;
 Jacques Francini (1926-2012), clown français, pseudonyme de Jacques Massonnat ;
 Jean-Yves Francini (né en 1961), footballeur français ;
 Loris Francini (né en 1962), homme politique de Saint-Marinais ;
 Michel Francini (1921-2014), acteur, clown et fantaisiste français, pseudonyme de Michel Marillier.

Autres 
 Francini, francisé Francine, famille de fontainiers et auteurs du système hydraulique des jardins du château de Versailles.